Stettner Zoltán (1900–1956) – Valódi neve: Stettler Zoltán illetve 1945-től Komáromi Zoltán. Kalandregény író. Álnevei: Komáromy Zoltán, Z. I. Maxbell,  Z. J. Maxbell, ... Azonban a Stettner Zoltán feltehetően ismeretlen forrású téves, nem létező, valójában nem használt névváltozat.
 Stettner Zoltán (?) – színész, rendező.